Сергей Иванович Лукьянов: Лукьянов, Сергей Иванович (1834—1905) — действительный тайный советник, сенатор.
 Лукьянов, Сергей Иванович (1910—2001) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.